Кривко:

Фамилия 
 Кривко, Виктор Валерьевич (род. 1995) — белорусский биатлонист.
 Кривко, Иван Анатольевич (род. 1984) — российский баскетболист.
 Кривко, Ирина Валерьевна (род. 1991) — белорусская биатлонистка.
 Кривко, Михаил Максимович (1903—1972) — Герой Социалистического Труда.
 Кривко, Пётр Андреевич (1887—1949) — генерал-майор Советской армии, командующий соединениями ПВО.

Топоним 
 Кривко — деревня в составе Сосновского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области.